Benedikt Stehle ist der Name folgender Personen:
 Benedikt Stehle (Musiker) (* 1984), deutscher Schlagzeuger
 Benedikt Stehle (Oberamtmann) (1801–1867), hohenzollerischer Oberamtmann